Eckman (o Eckmann) può riferirsi a:
 Charley Eckman – allenatore di pallacanestro statunitense
 Chris Eckman – cantautore statunitense

Pagine correlate 
 Ekman